Xinfu ist der Name mehrerer Orte in China:

 der Stadtbezirk Xinfu (新抚区) der Stadt Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinfu (Fushun)
 der Stadtbezirk Xinfu (忻府区) der Stadt Xinzhou in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Xinfu (Xinzhou)
 die Großgemeinde Xinfu (新抚镇) im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xinfu (Mojiang)
 das Straßenviertel Xinfu (新抚街道) im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xinfu (Xinfu)
 der Stadtbezirk Xinfu (新復里) der Stadt Magong auf den zur Republik China auf Taiwan gehörenden Pescadoren-Inseln, siehe Xinfu (Magong)